U-Bahn-Linie B steht für:

 U-Bahn-Linie B (New York City)
 U-Bahn-Linie B (Prag)